Heffner Attila - szül. 1967.-ben Miskolcon.
A Spiritual Televízió ügyvezetője, előadóművész, zeneszerző, szövegíró, spirituális kutató, tanító, a Spiritual Televízió vezetője és a Miskolci Zenész Klub alapítója.

Gyermekei: Hajni (1991), Anna (1995), Kamilla (2001), Hunor (2003) az első házasságából és Ákos (2007) és Tünde (2009) – második házasságából / feleség: Heffnerné  Szomorkai Judit /.

honlapjai: https://spiritualtv.eu/
https://spiritualtv.hu
www.taltossaman.hu  https://www.facebook.com/HeffnerAttila/

1978-80 általános iskolai zenekarokban zenél /  dob + gitár /
1981-től a Swetter együttes gitárosa, énekese, frontembere
1988-ban zenekarával Ki mit tud?-döntősök lettek, másodikként végeztek.
ebben az évben kaptak ORI engedélyt is
1989-től önálló előadóművész, önálló szerzői kiadóként működik.
1990-től hangstúdiós, vágó, hangmester, a Zenebutik Hangszerbolt és hangosítástechnika vállalkozás létrehozója.
1994. A miskolci NONSTOP rádió hangmérnöke, reklámspot készítő...
1996-tól spirituális kutató, spirituális gyógyító, sámánzenész, hangsebész...
1996. A BARBÁROK ROCKOPERA létrehozója / producer és zeneszerző, az összes hangszeren  zenél /, a darabot több tízezer néző látta...
1997 A Jelenések Könyve Rockoratórium meígrása és felzenélése... a darab nem lett bemutatva
1997-től „garabonciás” vándorzenész, a "Tündérszínház" megalapítója
1998-tól lett független /USUI/ REIKI mester, majd a RAJA Jóga követője
1998. A miskolci ezoterikus Vízöntő Klub megalakítója
2000-től szinkronvágó, hangmérnök több neves budapesti stúdióban, majd önálló filmkészítő (vágó, narrátor és rendező)
2001-től szakrális sámándob-készítő
2004-ben a Napkereszt Rend alapítója
2005-ben , 37 év után költözött el Miskolcról, Budapestre, majd Pomázra, Badacsonyba, Dédestapolcsányba, hosszú évekig élt Pilisvörösvár mellett, majd a Bakonyba, Jásd ra költözött, s ezután költözött vissza Borsodba, újra Diósgyőrben él 2015 óta.
1998-tól Járja az országot spirituális előadásaival, dobtanítással, szertartásokkal.
2005–2022. A csoportos szakrális dobkészítés szisztémájának kidolgozása után, folyamatos magyarországi és külföldi dobkészítések (Olaszország, Svájc, Csehország, Norvégia). Közel 1000 Heffner Attila által készített szakrális dob teremtődik a világban.
2007-ben a Swetter Zenekar újraalakult, 20 éves jubileumi koncert a Diósgyőri várban.
2010-ben kilépett a zenekarból, amely "Vastaghútos" néven ment tovább, majd feloszlott.
1999–2022 Önálló szerzemények, videóklipek, blogok készülnek, mintegy 120 különböző alkotás, az archívum folyamatosan bővül.
2016 A MISKOLCI ZENÉSZ KLUB megalapítása -a mára 1000 taggal működő internetes és élő közösségi fórum. 

2016 A Spiritual Televízió Stúdió megalapítása. Az internetes tv azóta folyamatosan működik. 
2020-21. A Pandémia alatt Heffner Attila az Orovosok a Tisztánlátásért csapattal és másokkal összefogva, a hiteles hírtájékoztatásért kezdett küzdeni, ezért a Youtube.ról rengeteg filmjét törölték.

2022. A saját magánszerverek létrehozásával A Tv FÜGGETLENEDIK A YOUTUBE- TÓL. 
Jelenleg 282. adás készült a videoklipeken kívül  / 2022.01.12. /

https://spiritualtv.eu/

Kiadványai 

1988 - Swetter nagylemez és kislemez
1989 - Minden odavan - Ady Endre műsoros anyag
1993 - A hetedik - József Attila műsoros anyag
1996 - Barbárok rockopera (zeneszerző és produkciós vezető) - szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
1997 - Jelenések Könyve Rockoratórium (zeneszerző) – Szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
1998 - Eredendő hangok - meditációs CD
1999 - Napfogyatkozás CD
2001 - Táltosok titka CD
2003 - Csakrahangoló CD
2004 - Akasha - CD
2005 - Napkereszt - Táltos Teremtés - CD
2005 - SAI RAM - A Sathya Sai Babáról készült első magyar film alkotója / DVD
2006 - Talpra Magyar! CD
2007 - DOB - SZER - DAL CD
2007 - Az első Wass Albert hangoskönyvek alkotója (Mp3- CD-k Kráter kiadó)
2008 - Imamalom CD
2008 - Atya-Anya mantra CD
2009 - Révülök Regélek CD
2009 - Hazatérő CD
2009 - Swetter Koncert a Diósgyőri Várban /CD és DVD
2009 - Sámándobok szóljatok!- film /DVD
2009 - Sarolt beszélye fiának és menyének azok házassági esküvése előtt - zenés misztériumjáték Heffner Attila zenéjére, Pozsgai Zsolt rendezésében
2010–2017 Spirituális kéziratok, könyvanyagok, írások A táltos és a rabbi, A táltos és a püspök stb.
2011–2017 videoklippek, kisfilmek a magyar hagyományőrzés világából, 120 db egyedi klip, kisfilm 
2012-ben a szerző szakít a hagyományos - CD-DVD formátumokkal és régi, valamint legújabb munkáit mostantól csak online, ondrive letöltéssel lehet megrendelni. 
2013.  5.1 Dolby surround- NÉGY ELEM medítációs performance és film létrehozása...
2010-től tanító jellegű  videóblogok, élő adások a youtube oldalon.
2015-ban megalapítja a Spiritual Televíziót...
2017-ben A Etka Jóga Erőgyűjtő dalok hangszerelője, s hangmestere
Innentől csak zenés klipek készültek. https://spiritualtv.eu/zene/

Források 
Heffner Attila hivatalos honlapja
a Swetter együttes honlapja
50 éves saját születésnapi film és elbeszélés:
https://www.youtube.com/watch?v=WLJkbHq5yQc
SWETTER zenekar jubileumi koncert: 
https://www.youtube.com/watch?v=vqvXAklF3es&ab_channel=AttilaHeffner
Barbárok rockopera film: https://www.youtube.com/watch?v=RCj0Xrj8fxI&ab_channel=AttilaHeffner
Dalok, klipek összegyűjtve: https://spiritualtv.eu/zene/

További információk 
[https://web.archive.org/web/20180305182332/
https://spiritualtv.eu/
https://spiritualtv.hu
https://www.facebook.com/HeffnerAttila/

kapcsolat: hefisaman@hotmail.com  spiritualtv@protonmail.com

/ Tisztelt Adminisztrátor! 

1.Sajnos a régi jelszavamat és az emaílcímemet elvesztettem, így kénytelen voltam újra regisztrálni, és átírni a 10 évvel ezelőtti dolgaimat, azóta sok minden történt! Tisztelettel:  

Heffner Attila - hefisaman@hotmail.com /

2. Tisztelt Adminisztrátor! Szerkesztés közben sikerült megtalálnom eredeti " Kukibaba " - felhasználónevemet és sikerült új jelszót kérnem , és aztán belépnem...

Megerősítem, hogy valóban én vagyok mindkét fiókkal: Heffner Attila, akiről ez az oldal szól...Kérem, hogy a változtatásokat fogadja el! Köszönöm... 2022.01.12.

Magyar zeneszerzők
Magyar vágók
Magyar hangmérnökök
Magyar filmrendezők
Magyar gitárosok
Magyar énekesek
1967-ben született személyek
A Beatrice tagjai
Élő személyek